Михлино — название населённых пунктов в России:

 Михлино — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Михлино — деревня в Галичском районе Костромской области.